Ceumeucet (Pirak Timu), een plaats in Indonesië
Ceumeucet (Kuta Makmur), een plaats in Indonesië